Заря Коммунизма:

Название населённых пунктов

Белоруссия 
 Заря Коммунизма — деревня в Щучинском районе Гродненской области.

Украина 
 Заря Коммунизма — до 2016 года название посёлка Заря в Пятихатском районе Днепропетровской области.

Прочее 
 «Заря коммунизма» — колхоз в Ивановском районе Брестской области БССР (за производственные достижения 26 марта 1981 года награжденный орденом Трудового Красного Знамени)
 Заря Коммунизма — сорт сирени, выведенный селекционером Л. А. Колесниковым.

Примечания